Арагарсас () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Гояс. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Гойас. Население составляет 	55 451	 человек (на 2010 год). Площадь — 	11 053,877	 км². Плотность населения — 	5,02	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 290 854 054,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 5327,87 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,742 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Арагарсас
 Аренополис
 Бализа
 Бон-Жардин-ди-Гояс
 Диорама
 Монтис-Кларус-ди-Гояс
 Пираньяс

Микрорегионы штата Гояс